Easthorpe – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Easthorpe – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)